UnrealScript - język skryptowy powstały dla silnika gry Unreal Engine. Rozszerzenia plików używanych przez ten język to .uc, .uci, .upkg. Został podobnie zaprojektowany jak Java, może służyć jako język wysokiego poziomu do projektowania gier komputerowych.

Cechy języka 
UnrealScript ma bardzo podobną składnię jak języki Java i C++. 

Poniższy przykładowy program ma za zadanie wyświetlić na ekranie napis Hello world:
class HelloWorld extends Mutator;

event PostBeginPlay()
{
    log( "Hello, world" );
}

Przypisy

Zobacz też 
 Opis pierwotnej wersji języka
 Opis języka dla silnika Unreal Engine 2
 Opis języka dla silnika Unreal Engine 3
 Opis języka w serwisie Unreal Wiki

Języki skryptowe
Unreal